Список сенаторов США Конгресса США 108-го созыва, работавшего с 3 января 2003 года по 3 января 2005 года.

Примечания

См. также 
 Список сенаторов США
 Список сенаторов США в 2005—2007 годах

Ссылки 
 Хронологический список сенаторов